Жандов (), бывш. Шандау () — город на севере Чешской Республики, в районе Ческа-Липа Либерецкого края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1273 году.

География 
Расположен в западной части Либерецкого края, на высоте 263 м над уровнем моря. Находится в 11 км к западу от административного центра района, города Ческа-Липа, на правом берегу реки Плоучнице.

Население

Ссылка 
 Официальный сайт города

Примечания 

Города Либерецкого края